Евгений Шварц: Шварц, Евгений Аркадьевич (род. 1958) — российский биолог, биогеограф и эколог.
 Шварц, Евгений Иосифович (1940 — 2003) — советский и российский генетик, доктор медицинских наук, профессор.
 Шварц, Евгений Львович (1896—1958) — советский писатель, сценарист и поэт, драматург, журналист.